Babes in Toyland puede referirse a las siguientes acepciones:

Cine
 Babes in Toyland (ópera): ópera de 1903 de Victor Herbert.
 Babes in Toyland (película de 1934): una comedia musical protagonizada por Laurel y Hardy, basada en la ópera de Victor Herbert.
 Babes in Toyland (película de 1961): un musical de Disney protagonizada por Ray Bolger, Annette Funicello y Tommy Sands, también basado en la ópera de Victor Herbert.
 Babes in Toyland (banda sonora): la banda sonora de la película de 1961.
 Babes in Toyland (película de 1986): una película de televisión protagonizada por Drew Barrymore y Keanu Reeves, usando solo dos canciones de la ópera de Victor Herbert.
 Babes in Toyland (película de 1997): una película animada con las voces de Christopher Plummer, Joey Ashton y Lacey Chabert, usando solo un número musical  de la ópera de Victor Herbert.

Música 
 Babes in Toyland (banda): Grupo musical estadounidense de punk rock de los años noventa.